Die 49. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 30. Juli bis zum 7. August 1955 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Dabei konnten das Gemischte Doppel Erika Vollmer / Hugh Stewart und das Herrendoppel Gottfried von Cramm / Budge Patty ihre Titel erfolgreich verteidigen. Für den 48-jährigen von Cramm war dieser 14. Titelgewinn in Hamburg der letzte Auftritt bei einem großen Turnier. Im Herreneinzel verlor der Titelverteidiger Patty im Halbfinale gegen den Polen Władysław Skonecki. Das andere Halbfinale, das der US-Amerikaner Art Larsen gegen Jaroslav Drobný gewann, wurde als das beste Spiel angesehen, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg ausgetragen wurde. Larsen gewann bei seiner einzigen Teilnahme in Hamburg dann auch das Finale.

Bei den Damen gewann die Australierin Beryl Penrose, die zuletzt 1952 in Hamburg angetreten war, sowohl im Einzel, als auch im Doppel an der Seite ihrer Landsfrau Mary Carter.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 8. August 1955, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 9. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1955)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1955